Název Vlčinec má více významů:

hora
 Vlčinec (Krušné hory) – vrchol (973 m n. m.) severozápadně od Hroznětína v Krušných horách
 Vlčinec (Trenčianská vrchovina) - vrchol (682 m n. m.) na Slovensku v Trenčianské vrchovině

hrad
 Vlčinec (hrad) – zaniklý hrad v okrese Náchod

rod rostlin
 Vlčinec (rod) – rod rostlin z čeledi bobovité (Fabaceae)

vodní tok
 Vlčinec (přítok Olešenky) – levostranný přítok Olešenky v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Vlčinec (přítok Radomky) – pravostranný přítok Radomky na Slovensku v okrese Svidník